Servicio Aéreo Especial puede referirse a:

Servicio Aéreo Especial (SAS), unidad de fuerzas especiales del Ejército Británico.
Regimiento de Servicio Aéreo Especial (SASR), fuerzas especiales del Ejército Australiano.
Servicio Aéreo Especial de Nueva Zelanda (NZ SAS), fuerzas especiales del Ejército Neozelandés.